Andrich ist der Familienname folgender Personen:

 Frieder Andrich (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Giuseppe Andrich (* 1940), Bischof von Belluno-Feltre
 Paul Andrich (1640–1711), deutscher Hofbaumeister und Alchemist
 Robert Andrich (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Andrich, deutscher Fernsehjournalist
 Vincenco Cavaliere Andrich († Anfang Februar 1866), Konservator des diokletianischen Palastes in Split (Spalato)

Siehe auch:
 Andrić